Le Grand Prix moto du Japon 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 9 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto du Japon
Sport au Japon en 2015
Sport en octobre 2015
Japon